Амликон-Биссегг () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.

Входит в состав округа Вайнфельден. Население составляет 1223 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4881.

См. также 
 Лучистая звезда, 5 сантимов

Ссылки 
 Официальная страница